Bedingfield steht für:
 Bedingfield (Suffolk), England
 Bedingfield (Georgia), USA

Bedingfield ist der Nachname folgender Personen:
 Daniel Bedingfield (* 1979), britisch-neuseeländischer Popmusiker, Bruder von Natasha und Nikola Bedingfield
 Edmund Bedingfield, britischer Herzog von Suffolk im 15. und 16. Jahrhundert
 Glenn Bedingfield (* 1974), maltesischer Journalist und Politiker
 Henry Bedingfield, britisches Ratsmitglied unter König Edward V. im 16. Jahrhundert
 Kate Bedingfield (* ca. 1982), US-amerikanische Politikberaterin
 Natasha Bedingfield (* 1981), britische Sängerin, Schwester von Daniel und Nikola Bedingfield
 Nikola Bedingfield, britische Sängerin, Schwester von Daniel und Natasha Bedingfield
 Rob Bedingfield, neuseeländischer Politiker